Бюиссо́н () — французская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Бюиссон, Анри (1873—1944) — французский физик.
 Бюиссон, Фердинанд Эдуард (1841—1932) — французский педагог и общественный деятель.
 Бюиссон, Франсуа Альбер (1881—1961) — французский юрист, экономист, политик, историк.

Топонимы 
 Бюиссон — коммуна во французском департаменте Воклюз
 Бюйссон  — кратер на обратной стороне Луны.